Ela me prefere Doidão es el Vigésimo álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 14 temas, siendo ellos 2 canciones en inglés. «Addiction» y «Made in a Quiet» y 12 canciones en portugués. «Ela me prefere Doidão» que también lleva el mismo nombre del álbum fue el sencillo elegido para este álbum. Este disco tiene como temática de "canciones seductoras de amor e historias de la vida, con un rock brasileño de letras muy pegajosas." Una reseña del Diario La Quinta resalta: “Este nuevo disco fue fruto de un arduo trabajo que llevó un año de mucha composición y creatividad de Tatto Falconi TTF. Son todas canciones escritas por Giovanni Falconi Ossa músico y compositor chileno-brasileño y líder de la banda".

Lista de canciones 
 "Planos pra nada" - 3:15
 "Vacinado" - 2:58
 "O Capitalista" - 2:48
 "Tudo me faz" - 4:04
 "E Depois" - 3:31
 "Hoje" - 3:25
 "Antítese" - 4:21
 "Addition" - 3:59
 "Personagens" - 3:36
 "Nada é como era antes" - 2:57
 "Ela me prefere doidão" - 2:50
 "Amanha" - 4:35
 "Por água abaixo" - 3:22
 "Made in a Quiet" - 3:28

Referencias

Enlaces externos
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo